Nashat Akram Abid Ali Al-Eissa (Al Hillah, 12 september 1984) is een Irakees voormalig voetballer. Hij speelde gewoonlijk op een middenveldpositie.

Loopbaan
Akram begon zijn carrière in het betaald voetbal in 2000, toen hij op 16-jarige leeftijd als invaller debuteerde in het eerste elftal van Al Shorta SC uit Bagdad. In 2002 wist hij hier een basisplaats te veroveren. Het jaar daarop ging hij naar de Saoedische club Al-Nassr. Nadat hij één seizoen voor de club was uitgekomen, werd hij in 2004 gevraagd uit te komen voor de Saoedische topclub Al Shabab, waarmee hij in 2004 en 2006 de Saudi Premier League won. Op 1 augustus 2007 tekende Akram een jaarcontract bij Al Ain FC op de Verenigde Arabische Emiraten. Het contract voorziet in een jaarsalaris van 1 miljoen dollar voor Akram.

Akram maakte zijn debuut in het Iraaks voetbalelftal op 18-jarige leeftijd in 2002, in Amman tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Inmiddels heeft hij een basisplaats in het Iraaks voetbalelftal, waarmee hij in 2007 de Azië Cup won. Ook maakte hij op het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van 2004 deel uit van het Iraakse elftal, dat de halve finale wist te bereiken. In 2009 speelde hij met Irak op de FIFA Confederations Cup 2009 in Zuid-Afrika.

In de zomer van 2009 maakte hij een overstap naar het Nederlandse FC Twente. Hij werd op 10 juli 2009 gepresenteerd en maakte vier dagen later zijn debuut voor zijn nieuwe club, door in een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in te vallen voor Kenneth Pérez.

Op 14 september 2009 werd Akram verkozen tot Aziatisch speler van het jaar. Naast Akram waren onder meer Park Ji-sung (Manchester United FC), Yossi Benayoun (Liverpool FC) en Tim Cahill (Everton FC) genomineerd.

Na één seizoen bij FC Twente besloten beide partijen na overleg de overeenkomst te beëindigen. Vervolgens speelde hij in Qatar en in de Verenigde Arabische Emiraten alvorens in 2012 terug te keren bij Al Shorta Bagdad. In 2014 tekende hij bij Dalian Aerbin FC in China. Akram speelde nog kort voor Al Shorta en beëindigde zijn loopbaan in 2015 bij Erbil SC.

Statistieken 

Bijgewerkt op 2 mei 2010 22:45 (CEST)

Iraaks voetballer
Iraaks olympisch deelnemer